Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II w Toruniu – agenda diecezjalna podlega biskupowi toruńskiemu.

Lokalizacja 
Centrum znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego przy ul. Łaziennej 22, w sąsiedztwie Domu Biskupiego oraz katedry św. św. Janów.

Historia

Centrum Dialogu Społecznego 
Centrum powołano do życia wraz z utworzeniem diecezji toruńskiej, a jego założycielem i pomysłodawcą był pierwszy biskup tej diecezji, Andrzej Suski. Organizowane są tu także spotkania grup i wspólnot katolickich działających na terenie diecezji toruńskiej. Jest to także miejsce spotkań biskupa toruńskiego z toruńskimi mediami. Dyrektorem ośrodka jest ks. kan. Andrzej Piontkowski.

Siedziba 
Siedzibą Centrum jest XIV - wieczna trójosiowa kamienica z bogato zdobioną gotycką fasadą oraz barokowym szczytem. Jest ona jedną z najlepiej zachowanych gotyckich kamienic patrycjuszowskich w Polsce i Europie środkowej. Zachowały się w niej do dziś m.in.: 
 bogato zdobiony polichromowany strop z 2. poł. XVII w. znajdujący się w wysokiej gotyckiej sieni
 bogato zdobiona malowidłami oficyna tylna
 reprezentacyjne pomieszczenia na 1. piętrze w trakcie tylnym, bogato zdobione ornamentyką klasycystyczną z 2. poł. XVIII w.

W piwnicach natomiast zachowało się hypocaustum - piec, z którego gorącym powietrzem ogrzewano wyższe kondygnacje.

Kamienica, w której mieści się Centrum Dialogu, znajduje się w gminnej ewidencji zabytków (nr 4).

Nagrody i wyróżnienia 
 1999 - tytuł Obiekt Roku w kategorii rewaloryzacja i adaptacja budynków zabytkowych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona diecezji toruńskiej

Diecezja toruńska
Zabytki nieruchome w Toruniu
Zabytkowe kamienice w Toruniu
Budynki biurowe w Toruniu